François Pitot, né le 4 janvier 2005 à Orléans dans le Val de Loire, est un patineur artistique français. Il est médaillé de bronze aux championnats de France 2023.

Biographie

Carrière sportive 
François Pitot est médaillé de bronze aux championnats de France de 2023, derrière ses compatriotes Adam Siao Him Fa et Kevin Aymoz.

Il représente la France à deux mondiaux juniors (2022 à Talinn et 2023 à Calgary).

Palmarès

Liens externes 

 

Patineur artistique français
Naissance en janvier 2005
Naissance à Orléans